Gentilici popular de la gent de Reus, equivalent a «reusenc»
 Manufactura tèxtil: Ganxet (tèxtil)
 Objecte, normalment de paper, tirat amb una goma elàstica per a molestar algú
 Aperitiu lleuger i cruixent fet amb patata, blat de moro o altres ingredients, que té forma allargada o de ganxo, usat generalment en plural. També cuquet (en castellà ganchitos)
 Mongeta del ganxet, varietat tradicional de mongeta